Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2001 se uskutečnilo ve dnech 20. a 21. ledna 2001 na otevřené rychlobruslařské dráze Ludwig Schwabl Stadion v německém Inzellu. Celkově se jednalo o 32. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Kanaďan Jeremy Wotherspoon a Němka Monique Garbrechtová-Enfeldtová. V Inzellu zvítězili Kanaďan Mike Ireland a Monique Garbrechtová-Enfeldtová.

Českou výpravu tvořil Erik Bouwman.

Muži 
* pád

Ženy 
* pád

Externí odkazy 
  Výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2001, speedskatingnews.info

2001
Rychlobruslení v roce 2001
Rychlobruslení v Německu
Sport v Inzellu
Sportovní události v Německu
Sport v Německu v roce 2001